

Geografia
 Rocha – fiume della Bolivia
 Rocha – città dell'Uruguay
 Rocha – dipartimento dell'Uruguay
 Rocha – quartiere della città di Rio de Janeiro, Brasile
 Rocha – quartiere della città di Moca, Porto Rico

Persone
 Augusto Rocha (1935) – ex calciatore portoghese
 Cilbur Rocha (...) – animatore e sceneggiatore statunitense
 Coco Rocha (1988) – supermodella canadese
 Dayane Rocha (1985) – giocatrice di calcio a 5 ed ex calciatrice brasiliana
 Diogo Filipe Costa Rocha (1995) – calciatore portoghese
 Francisco Rocha (1927–...) – calciatore portoghese
 Glauber Rocha (1939-1981) – regista e sceneggiatore brasiliano
 Jean Carlos Silva Rocha (1996) – calciatore brasiliano
 Joaquín Rocha (1944) – ex pugile messicano
 Joel Rocha (1981) – allenatore di calcio a 5 portoghese
 John Rocha (1953) – stilista irlandese di origini sino-portoghesi
 Jorge Julio Rocha (1969) – ex pugile colombiano
 José Luis Rocha (1966) – ex tuffatore messicano naturalizzato statunitense
 Juan Ramón Rocha (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Kali Rocha (1971) – attrice statunitense
 Karen Gustavo Rocha (1984) – cestista brasiliana
 Luís Carlos Rocha Rodrigues (1986) – calciatore portoghese
 Luís Augusto Martins Rocha (1993) – calciatore portoghese
 Marcos Rocha (1988) – calciatore brasiliano
 Miguel Rocha (1960) – ex hockeista su pista e allenatore di hockey su pista portoghese
 Murilo Henrique Pereira Rocha (1994) – calciatore brasiliano
 Nuno Miguel Monteiro Rocha (1992) – calciatore capoverdiano
 Paulo Rocha (1935-2012) – regista e attore portoghese
 Pedro Rocha (1942-2013) – allenatore di calcio e calciatore uruguaiano
 Pedro Rocha Neves (1994) – calciatore brasiliano
 Pedro Miguel Silva Rocha (1985) – calciatore portoghese
 Red Rocha (1923-2010) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Sérgio Rocha (1984) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Sílvia Cristina Gustavo Rocha (1982) – ex cestista brasiliana
 Sylvio Rocha (1965) – allenatore di calcio a 5 brasiliano
 Thiago Mendes Rocha (1987) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Wellington Rocha (1990) – calciatore est-timorese

Pagine correlate
 da Rocha
 Ricardo Rocha